Вида́ва (, ) — река в Польше, правый приток Одера.

Длина — 103 км, площадь бассейна — 1,7 км².

Местоположение

Населённые пункты 
 Намыслов
 Берутув
 Вроцлав (проходит через 13 мостов)
 Панёвице
 Псе-Поле

Примечания 

Притоки Одры
Вроцлав
Реки Нижнесилезского воеводства
Реки Опольского воеводства